Христо Даскалов може да се отнася за:
 Христо Даскалов (общественик) (1827-1863), български общественик
 Христо Даскалов (революционер) (?-1907), гръцки андарт
 Христо Даскалов (1909-1983), български агроном
 Христо Даскалов, български политик